Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Volvo Car Open 2019 der Damen. Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen vom 30. März bis 1. April 2019  an der Qualifikation teil.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2019
Tennisturnier in Charleston (South Carolina)